Виаль (, ) — несколько сходных между собой французских фамилий. Известные носители:

 Виаль, Алиса (род. 1986) — французская сценаристка.
 Виаль, Беатрис (род. 1961) — французская лётчица.
 Виаль, Оноре (1766—1813) — французский генерал.
 Виаль, Патрик (род. 1946) — французский дзюдоист.
 Виаль, Пьер-Александр (род. 1975) — французский легкоатлет-многоборец.
Виаль, Пьер (род. 1942) ― французский историк-медиевист и ультраправый политический деятель.